Elferink ist der Familienname folgender Personen:

John Elferink, australischer Politiker
Marije Titia Elferink-Gemser (* 1973), niederländische Wissenschaftlerin
Tim Oude Elferink (* 1987), niederländischer Beachvolleyballspieler